Юферов Михаил Александрович () — украинский советский художник театра и кино. Заслуженный деятель искусств УССР (1960).

Биография 
Родился 19 сентября 1907 г. в г. Владивосток.

Учился в частной мастерской живописи и скульптуры в Владивостоке (1925—1930) и на театрально-декоративном отделе художественной студии (1933).

Работал художником-постановщиком на Одесской (1935—1941) и Киевской киностудиях (с 1950).

Был членом Союза кинематографистов Украины.

Умер 3 июня 1991 года в Киеве. Похоронен на Лукьяновском кладбище.

Фильмография 
 Поставил художественный фильм «Летающий корабль» (1960, в соавт. с А. Войтецким).
Художник-постановщик:
 «Педро» (1938),
 «Моряки» (1939),
 «Танкер „Дербент“» (1940),
 «Дочь моряка» (1941),
 «Морской ястреб» (1941),
 «Адмирал Нахимов» (1946),
 «Константин Заслонов» (1949),
 «Огни Баку» (1950),
 «В степах Украины» (1952),
 «Запорожец за Дунаем» (1953),
 «Максимка» (1953),
 «Матрос Чижик» (1955),
 «Море зовёт» (1955),
 «300 років тому…» (1956),
 «Мальва» (1957, Диплом 2-й ст. за оформление на І Всесоюзном кинофестивале, Москва, 1958),
 «Правда» (1957),
 «Пісні над Дніпром» (1957),
 «Ч. П. — Чрезвычайное происшествие» (1958, 2 с, Диплом за художнє оформлення Всесоюзного кінофестивалю, Київ, 1959),
 «Катя-Катюша» (1959),
 «Иванна» (1959, Друга премія Всесоюзного кінофестивалю, Мінськ, 1960),
 «Летючий корабель» (1960),
 «З днем народження» (1961),
 «Серебряный тренер» (1963),
 «Лушка» (1964),
 «Повернення Вероніки» (1964)
 «Зірка балету» (1965),
 «Гадюка» (1965),
 «Їх знали тільки в обличчя» (1966, Диплом зонального огляду, Тбілісі, 1967),
 «Десятий крок» (1967),
 «Разведчики» (1968),
 «Падающий иней» (1969),
 «Путь к сердцу» (1970),
 «Софья Грушко» (1971),
 «Тронка» (1971),
 «Юркові світанки» (1975, т/ф, 4 а),
 «Час — московський» (1976),
 «Місце спринтера вакантне» (1976),
 «Хвилі Чорного моря» (1976, т/ф, с. 5-6),
 «Весь світ в очах твоїх…» (1978, у співавт.),
 «Мир хатам, війна палацам» (1977, 4 с),
 «День перший, день останній» (1978, т/ф),
 «Мой генерал» (1979, т/ф, 2 с),
 «Последний гейм» (1981)

Награды 
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» (06.03.1950) и медалями.
 1978 — Дипломы художникам Михаилу Юферову и Николаю Почтаренко за фильм «Весь мир в глазах твоих…») — на Республиканском кинофестивале в Кременчуге.

Примечания

Литература 
 
 Союз кинематографистов Украины. К., 1985. — С.176;
 Кино: Энциклопедический словарь. М., 1987. — С.518;
 Художники Украины. К., 1992. -С670;
 Искусство Украины: Биографический справочник. К., 1997. — С.671;
 Энциклопедия Украиноведения. ФОН. Львов, 2000. — С.3949.

Ссылки 
 
Заслуженные деятели искусств Украинской ССР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Похороненные на Лукьяновском кладбище
Художники СССР
Художники кино Украины